Голямата награда на Нидерландия () дълги години е кръг от световния шампионат на ФИА – Формула 1, провеждан на пистата Зандворд в Зандворд, Нидерландия от 1948 г. до 1985 г. От 1948 до 1951 г. състезанието се провежда като нешампионатно, а от 1952 г. е в основния календар на Формула 1.

През 1985 г. година се провежда последния старт. Причините се неразбиратество за собствеността на трасето.

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите